Фабиан Каутер (, р.22 сентября 1985) — швейцарский фехтовальщик-шпажист, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира. Сын олимпийского призёра Кристиана Каутера, брат Михеля Каутера.

Биография 
Родился в 1985 году в Берне. Сначала занимался футболом, но ряд травм вынудили его сменить спорт, и в 10 лет он занялся фехтованием. В 2004 году стал чемпионом Европы. На чемпионате Европы 2007 года завоевал бронзовую медаль. В 2009 году стал обладателем серебряной медали чемпионата Европы. В 2011 году завоевал две бронзовые медали чемпионата мира. В 2012 году стал чемпионом Европы, а на Олимпийских играх в Лондоне занял 10-е место в личном зачёте.

В 2013 году завоевал золотую медаль чемпионата Европы и бронзовую медаль чемпионата мира, в 2014 году повторил этот результат. В 2015 году стал бронзовым призёром чемпионатов Европы и мира.

Помимо спорта Фабиан Каутер также является музыкальным исполнителем с псевдонимом «YuRi». В 2009 году у него вышел первый альбом «Summer in Sibirie», за которым в 2012 году последовал «Kopf über Wasser».

В 2013 году Фабиан Каутер стал сооснователем краудфандинговой платформы «I believe in you», направленной на поддержку спортивных проектов в Швейцарии.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Швейцарии
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года